

Geografia 
Dourado (São Paulo) —  município do estado de São Paulo
Dourados —  município do estado de Mato Grosso do Sul
Rio Dourado (Rio Grande do Sul) —  rio  do estado do Rio Grande do Sul
Rio Dourado (São Paulo) — rio do estado de São Paulo
Rio Dourados —  rio do estado de Mato Grosso do Sul

Peixes
 Brachyplatystoma flavicans —  dourada ou doirada; bagre (silurideo) de grande porte
 Carassius auratus — peixinho-dourado ou peixe-vermelho
 Coryphaena hippurus — peixe marinho também conhecido como dourado-do-mar, cabeçudo, delfim, dalfinho, dourado-carapau, graçapé, guaraçapé, guaraçapema, macaco, dourado-macho ou sapatorra
 Coryphaena equiselis —  peixe marinho também conhecido pelo nome delfim, dourada-amarela e dourada-fêmea
 Várias espécies do género Salminus:
 Salminus hilarii  — língua-roxa, tabarana e tubarana; não apresenta a cor dourada, é prateado
 Salminus brasiliensis (sin.: Salminus maxillosus para bacia do rio da Prata) — piraiú, piraju, pirajuba, saijé e saipé
 Salminus affinis (sin.: Salminus maxillosus) — referindo ao dourado de outras bacias hidrográficas, rio Madgalena na Colômbia e rios da bacia Amazônica na Bolívia e no Peru

Outros
Dourado (cor)
Dourado (culinária)

Ver também 
Dorado

Desambiguações de cores